Klein se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erich Klein
 Jakob Theodor Klein